

Cinema 
Police Story – titolo inglese del film coreano Gyeongchalgwan del 1979 diretto da Lee Doo-yong
Police Story – film hongkonghese del 1985
Police Story 2 – film hongkonghese del 1988
Police Story 3: Supercop o Supercop – film hongkonghese del 1992
First Strike (Police Story 4: First Strike) – film hongkonghese del 1996
New Police Story – film hongkonghese del 2004
Police Story 2013 – film hongkonghese del 2013

Televisione 
 Police Story – film per la TV del 1967
 Sulle strade della California (Police Story)  serie televisiva 
 Police Story – film per la TV del 1987